Rönnholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnholmen (i Stensbölefjärden, Borgå), Nyland, 
 Rönnholmen (i Gäddragfjärden, Borgå), Nyland,

Se även
Rönnholm
Rönnsholmen

Robotskapade Finlandförgreningar